Антиципа́ция ( — предвосхищение, калька с ) — многозначный термин.
 Антиципация в философии и психологии — предвосхищение, предугадывание, представление о предмете или событии, возникающее до акта их восприятия, ожидание наступления события. Представление о результате того или иного процесса, возникающее до его реального достижения и служащее средством обратной связи при построении действия.
 Антиципация — преждевременное наступление события или преждевременное совершение действия.
 Антиципация в экономике — взимание налогов или сборов ранее предусмотренного законами срока или совершение платежей ранее обусловленного законом или договором срока. В частности: досрочный платёж по векселю с учётом процентов, который производится плательщиком на свой страх и риск.
 Антиципация в медицине — появление признаков болезни ранее, чем это обычно происходит.
 Антиципация в астрономии — видимое мнимое поступательное движение звёзд.
 Антиципация в лингвистике — воздействие последующей языковой формы на предшествующую в последовательности форму.

Ссылки